Allonnes ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
Allonnes (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
Allonnes (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire
Allonnes (Sarthe) im Département Sarthe

Siehe auch:
Allonne